Frombork (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Braniewski
 Frombork (stad), een stad in bovenstaande gemeente